Een geslachte os (Carel Fabritius) – schilderij, toegeschreven aan Carel Fabritius
Een geslachte os (Rembrandt) – schilderij van Rembrandt in het Louvre